Salitral puede referirse a:

 Salitral, localidad de Costa Rica.
 Salitral, localidad del Perú.
 Salitral, localidad del Perú.
 Distrito de Salitral, distrito de la provincia de Morropón, Piura, Perú.
 Distrito de Salitral, distrito de la provincia de Sullana, Piura, Perú.